«Суперполицейский 2» () (, альтернативные названия — Project S, Police Story IV, Police Story 3 Part 2, Supercop, Supercop 2) — полицейский боевик 1993 года режиссёра Стэнли Тонга с Мишель Йео в главной роли. Является продолжением фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский» 1992 года.

Сюжет 
После того как Джессику Янг и Дэвида Ченга, офицеров управления полиции, представляют к награде, Ченг решает уйти в отставку и уезжает в Гонконг, где открывает собственный бизнес. В дальнейшем Янг становится известно, что в этом городе у одной из крупных финансовых корпораций неизвестными были похищены секретные коды, обеспечивающие доступ к активам компании. Отправившись в Гонконг на поиски преступников, Янг ещё не знает, кто стоит во главе злодеев…

В ролях

Критика и восприятие 
Информационный ресурс TV Guide поставил фильму оценку 3 балла из 4. Рецензенты отметили, что, хотя Мишель Йео хорошо зарекомендовала себя как актриса в предыдущем фильме, «Суперполицейский 2» «не столь масштабен по объёму», как предшественник, с менее выраженной action-составляющей и содержит меньше запоминающихся моментов. Часть критики относилась к сюжету, который «порождает чувство недоверия» и «иногда сложен для понимания». Картина в целом была охарактеризована как «мрачная», хотя указывалось, что некоторые сцены (в частности, в ювелирном магазине, где появился инспектор Чен) содержат комедийный подтекст. При этом авторам понравилась работа актёров, в особенности Мишель Йео и Юй Рон Гуана.

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Гонконга
Серия фильмов «Полицейская история»
Фильмы Golden Harvest Company
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы Стэнли Тонга
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы о боевых искусствах